Klasa ziarnowa, frakcja ziarnowa – grupa ziaren o wielkości mieszczącej się w określonym przedziale. Rozkład klas ziarnowych nazywa się granulacją danego materiału.

Zobacz też 
 sortyment
 frakcja

Analiza sitowa